Hoebel ist der Name von zwei Wasserbauingenieuren:
 Theodor Hoebel (1832–1908), baute den Fischereihafen I in Geestemünde
 Hans Hoebel (1877–1966), Sohn von Theodor, Ministerialbeamter im Reichsverkehrsministerium